Baranka, magyar keresztnév
 Szuhabaranka, település Kárpátalján, Ukrajnában